

Caratteristiche tecniche
È un centrocampista centrale.

Carriera
È cresciuto nel settore giovanile del , con cui ha debuttato nel 2012.

Il 30 luglio 2019 ha esordito in Primera B Nacional disputando con il  l'incontro vinto 3-1 contro il .

Collegamenti esterni